Јован Бранковић (1465—1502) био је српски деспот и рођени брат деспота Ђорђа Бранковића, од кога је примио деспотску титулу. Од 1493. године је делио деспотску титулу са братом Ђорђем, а 1496. године, када се Ђорђе закалуђерио, титула остаје Јовану.

Деспот Јован је имао сасвим другачије погледе на свет него његов брат Ђорђе. Он је схватио као задатак свога живота не да постом и молитвом стече себи небеско царство, већ да својом војском победи Турке и да их истера из некадашње деспотовине, па да се попне на престо својих предака.

Прославио се у борбама са Турцима, својим војничким продорима у Босни, а нарочито код Зворника (Звоника). Припремао је веома опсежне планове да уз помоћ Млетачке републике настави борбу са Турцима до потпуног ослобођења свога народа од њих, али га је смрт спречила у томе 1502. године.

Деспот Јован је и последњи српски деспот из владарске династије Бранковића, који су се осећали као легитимни наследници „светородних Немањића“ и прихватили су се ктиторства Хиландара и других светиња чувајући свој народ и веру.

Био је ожењен Јеленом из породице Јакшића и имали су пет ћерки, али не и синова. Једна од ћерки била је Јелена Рареш, а друга вероватно Милица Басараба. После његове смрти Јелена се преудала за Иваниша Бериславића коме је 1504. угарски краљ доделио титулу деспота Србије. Јелена и Иваниш су имали сина Стевана Бериславића који је наследио титулу српског деспота.

Задужбине 
Манастир Месић је вероватно његова задужбина, а Манастир Средиште сигурно.

Светост 

Чланови династије Бранковић били су познати по својој привржености православном хришћанству, а ту породичну традицију је заступао и Јован Бранковић. Његов култ је почео у првој половини 16. века. Сахрањен је у манастиру Крушедолу, и положен са осталим члановима своје породице, у ковчезима у олтару. За време Аустро-турског рата (1716–1718) турска војска је 1716. године упала у Срем, заузела манастир Крушедол и спалила свете мошти, убрзо после Петроварадинске битке. Сачувани су само мањи делови моштију.

Породично стабло

Види још 
 Списак српских владара
 Историја Војводине
 Историја Србије

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 }

Спољашње везе 

 Генеалогија Јована Бранковића
 ДАНАС ЈЕ СВ. ЈОВАН ДЕСПОТ: Витешки се борио за православље (Нпортал, 23. децембар 2022)

Рођени 1465.
Умрли 1502.
Јован
Српски светитељи
Српски деспоти
Историја Војводине у новом веку